Toberentz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Toberentz (* 1955), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger und Tanzlehrer
 Lotte Toberentz (1900–nach 1964), Leiterin des SS-Mädchenlagers Uckermark
 Robert Toberentz (1849–1895), deutscher Bildhauer